Catherine Belrhiti (1962-), karatéka et femme politique française ;
 Patrice Belrhiti (1952-), karatéka français.